Porz steht für:
 Köln-Porz (Stadtbezirk), Stadtbezirk von Köln
 Porz (Köln), Stadtteil im Stadtbezirk Köln-Porz
 Amt Porz, Verwaltungsgebiet im Herzogtum Berg
 Porz am Rhein, eine von 1951 bis 1974 selbstständige Stadt in Nordrhein-Westfalen, die 1975 nach Köln eingemeindet wurde
 Porz (Trinkgefäß) Bezeichnung für ein Trinkgefäß im moselfränkischen in dem Viez/Apfelwein serviert wird

Porz ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Porz († 1549), reformatorischer Amtmann